Der Dreiband Grand Prix 1990/1 war das 21. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 5. bis zum 7. Januar 1990 in Taastrup statt.

Das UMB/CEB-Turnier wurde als "CEB GRAND PRIX DREIBAND" ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Taastrup sein fünftes Grand-Prix-Turnier durch einen 3:0-Finalsieg gegen den Dänen John Korte. Platz drei sicherte sich Rini van Bracht gegen den Wiener Christoph Pilss.

Turniermodus 
Vor der Endrunde mit 32 Spielern gab es eine Ausscheidungsrunde. Danach ging es ab dem 1/16-Finale im K.-o.-Modus weiter. In der Ausscheidungsrunde und im 1/16-Finale ging es über zwei, danach über drei Gewinnsätze.

K.-o.-Phase 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz(ED)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1990/1
Karambolageveranstaltung 1990
Billardturnier in Dänemark
Høje-Taastrup Kommune